Лечищево — название населённых пунктов в России:

 Лечищево — деревня в Истринском районе Московской области.
 Лечищево — деревня в Сонковском районе Тверской области.